

Patronyme 

 Jean-Baptiste Dureau de La Malle (1742-1807), écrivain et traducteur français ;
 Adolphe Dureau de la Malle (1777-1857), historien et écrivain français ;
 Charles Dureau de Vaulcomte (1836-1921), homme politique français ;
  (1930-2014), artiste américain ;
 Christian Dureau (1945-), écrivain français ;
 Françoise Dureau (1957-), géographe et démographe française ;
 Scott Dureau (1986-), joueur de rugby à XIII australien.